Assedio di Sebastopoli (1854-1855), nella guerra di Crimea
Assedio di Sebastopoli (1941-1942), nella seconda guerra mondiale